Джохан Анкер (26 июня 1871, Халден — 2 октября 1940, Осло) — норвежский яхтсмен и конструктор яхт, олимпийский чемпион. Принимал участие в Летних Олимпийских играх 1908, Летних Олимпийских играх 1912, и Летних Олимпийских играх 1928 годов.

В 1908 году занял четвёртое место как член экипажа норвежской яхты «Фрам» на Летние Олимпийские игры 1908. В 1912 как член экипажа норвежской яхты «Магда IX», завоевал золотую медаль. В Олимпиаде 1928 завоевал свою вторую золотую медаль как член экипажа яхты «Norna».

Международное признание как конструктор яхт получил после создания яхты «Дракон».

Похоронен на Западном кладбище Осло.

Примечания

Ссылки 
 Johan Anker — Seiler og Konstruktør / YouTube

Яхтсмены Норвегии
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Похороненные на Западном кладбище (Осло)